El topónimo Rockingham puede hacer referencia a:

Australia 
 Rockingham, en Australia Occidental.

Estados Unidos 
 la ciudad de Rockingham, en Carolina del Norte (Estados Unidos);
 el municipio de Rockingham, también en el estado anterior;
 Rockingham, un lugar designado por el censo de Estados Unidos en Georgia;
 el pueblo de Rockingham, en Vermont (Estados Unidos);
 tres condados de Estados Unidos:
 Rockingham, en Carolina del Norte;
 Rockingham, en Nuevo Hampshire; y
 Rockingham, en Virginia;

Reino Unido 
 el pueblo y parroquia de Rockingham, en Northamptonshire (Inglaterra).